Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 2005 war ein Tenniswettbewerb in London.

Im Finale trafen wie im Jahr 2000 Venus Williams und Lindsay Davenport aufeinander und wie im Jahr 2000 ging Venus Williams als Siegerin vom Platz. Sie konnte sich jedoch erst mit 9-7 im dritten Satz gegen Davenport durchsetzen. Es war mit 2h 45 min das längste Finale im Dameneinzel in der Wimbledon Geschichte. Für Williams war es der dritte von bisher fünf Wimbledon Einzeltiteln. Für Davenport war es nach ihrem Wimbledonsieg im Jahr 1999 und ihrer Finalniederlage 2000 das dritte Wimbledonfinale.

Die Titelverteidigerin Marija Scharapowa schied im Halbfinale aus. Die Vorjahresfinalistin Serena Williams scheiterte überraschenderweise schon in der dritten Runde an Jill Craybas, wodurch kein Aufeinandertreffen mit ihrer Schwester im Viertelfinale zustande kam.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks

Einzelnachweise 

Dameneinzel
2005